Krajowe Ramy Interoperacyjności – zestaw wymagań dotyczących współdziałania systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych.
 Kri – jedno z najliczniejszych plemion Indian kanadyjskich, zamieszkujące także północną część USA, posługujące się językiem kri.

Zobacz też 
 Cree.